Maina est un nom propre.

Patronyme 

 Aldo Maina (1929-1973), homme politique italien.
 Fadji Maina, scientifique nigérienne.
 Grace Maina (1990-), kayakiste kényane.
 Linton Maina (1999-), footballeur allemand.

Prénom

Œuvres 

 Maïna,  film québécois réalisé par Michel Poulette et sorti en 2013.